Carpen ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Carpen (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Carpen (Alba), Dorf im Kreis Alba

Carpen ist der Familienname folgender Personen:
 Georgian Carpen (* 1987), rumänischer Ringer

Siehe auch:
 Karpen (Begriffsklärung)